Le mot Kells peut avoir plusieurs significations :

 Kells (Angleterre)
 Kells est un groupe de metal français.
 Kells (Écosse)
 Kells (Irlande du Nord)
 Kells est une ville d'Irlande  du comté de Kilkenny ;
 le prieuré de Kells à Kells (comté de Kilkenny) ;
 Kells est une ville d'Irlande  du comté de Meath ;
 l'abbaye de Kells à Kells (comté de Meath) ;
 le Livre de Kells, manuscrit enluminé qui tire son nom de cette abbaye ;